Spotter (automobilismo): persona che informa il pilota delle condizioni di gara durante una corsa 
 Spotter (pesi): persona che assiste e protegge chi sta sollevando pesi in certi esercizi più pericolosi
 Spotter (boulder): persona che assiste e protegge dalle cadute chi sta arrampicando in bouldering